

Rússia 
 Pàvlovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Pàvlovka (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Pàvlovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Pàvlovka (Djankoi), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Pàvlovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Pàvlovka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Pàvlovka (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Pàvlovka (Atkarsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Pàvlovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia

Ucraïna 
 Pàvlivka (Bilogorsk), localitat de la república autonoma de Crimea, a Ucraïna
 Pàvlivka (Lugansk), localitat de la província de Lugansk, a Ucraïna